De Roze panter(s) – Engels: Pink Panther(s) – kan verwijzen naar:

Roze panter (tekenfilm), een tekenfilmserie rond een gelijknamige roze panter, die als personage ook in speelfilms voorkomt

Films:
The Pink Panther (1963)
A Shot in the Dark (1964)
Inspector Clouseau (film) (1968)
The Return of the Pink Panther (1975)
The Pink Panther Strikes Again (1976)
Revenge of the Pink Panther (1978)
Trail of the Pink Panther (1982)
Curse of the Pink Panther (1983)
Son of the Pink Panther (1993)
The Pink Panther (2006)
The Pink Panther Deux (2009)
Romance of the Pink Panther (1981)

Overig 
 Pink Panther (computerspel), een computerspel uit 1996
Pink Panthers, een internationaal opererende bende juwelendieven